Эн — многозначный термин.

Топоним 
 Эн (приток Роны) — река на востоке Франции.
 Эн (приток Шельды) — река на северо-востоке Франции.
 Эн (департамент) () — департамент на востоке Франции.
 Эн (Па-де-Кале) () — коммуна в департаменте Па-де-Кале (Франция).
 Эн (Приморская Шаранта) () — коммуна в департаменте Приморская Шаранта (Франция).

Фамилия 
 Эн, Готье (род. 1996) — французский футболист, полузащитник.
 Эн, Карл (1884—1959) — австрийский архитектор.

Прочее 
 Эн — название буквы Н, н современных кириллических алфавитов.
 Эн (en) — название буквы N, n латинского алфавита.
 Эн (титул) — титул правителей городов-государств в Древней Месопотамии.
 Эн (чжуинь) — ㄥ, одна из букв китайского алфавита.
 Эн (язык) — один из кадайских языков во Вьетнаме.
 Эн (приставка) (эм-; ) — приставка, означающая «находящийся внутри, в пределах чего-либо».

См. также 
 Эна
 Энн
 EN